Де Санктис () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1870—1957) — итальянский историк.
 Де Санктис, Джованни (род. 1949) — итальянский астроном.
 Де Санктис, Морган (род. 1977) — итальянский футболист.
 Де Санктис, Франческо (1679—1731) — итальянский архитектор.
 Де Санктис, Франческо (1817—1883) — итальянский литературный критик и философ.

См. также 
 Де Сантис